

Скотт-Сіті — місто, штат Канзас
 Скотт-Сіті — місто, штат Міссурі